Queen's, Queens' ou Queens, qui signifie "de la Reine" en anglais, est un nom porté par :
 une université canadienne : Université Queen's
 une université britannique : Université Queen's de Belfast
 un collège de l'université de Cambridge : Queens' College
 un collège de l'université d'Oxford : The Queen's College
 un bâtiment de  la Queen Mary University of London : Queens' Building
 un collège d'Adélaïde : Queen's College
 un club de football : Queen's Park Football Club
 une série de localités : Queen's Park
 un tournoi de tennis : Tournoi de tennis du Queen's
 un club multisports : Queen's Club
 l'un des cinq arrondissements de la ville de New York : Queens
 un quartier situé dans la partie est de l'arrondissement du Queens à New York : Queens Village
 un cocktail à base de gin, vermouth rouge et blanc, jus d'ananas, et jus de citron : Queens ou Queen's
 une circonscription électorale canadienne : Queen's
 un comté canadien du Nouveau-Brunswick : Comté de Queens
 un comté canadien de la Nouvelle-Écosse : Comté de Queens
 Une municipalité régionale canadienne de la Nouvelle-Écosse : Queens
 une ancienne circonscription fédérale de l'Île-du-Prince-Édouard : Queen's
 une ancienne circonscription fédérale de Nouvelle-Écosse: Queens (ancienne circonscription fédérale)